Palis kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Palis, departementet Aube i regionen Grand Est,